

Pessoas 
Emily Haines

Localidades 
Distrito de Haines
Haines (Alasca)
Haines (Oregon)
Haines City

Ver também
Haynes

Desambiguação
Desambiguações de topônimos